После прекращения существования сборной СНГ её правопреемником стала сборная России, дебютировавшая на мировой арене в 1992 году. Она провела три матча, выиграв все встречи.

Список матчей 
Товарищеский матч

Отборочная стадия XV чемпионата мира. Матч группы 5 зоны УЕФА

Отборочная стадия XV чемпионата мира. Матч группы 5 зоны УЕФА

Ссылки 
 Сборная России в 1992 году на сайте rusteam.permian.ru

1992